Джованни Сомис ():
 Сомис, Джованни Баттиста (1686—1763) — итальянский скрипач и композитор периода барокко.
 Сомис, Джованни Лоренцо (1688—1775) — итальянский скрипач, композитор и художник периода барокко.